Felipe VI (Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y de Grecia), född 30 januari 1968 i Madrid, är Spaniens kung sedan 19 juni 2014. Han är kung Juan Carlos I:s och drottning Sofias tredje barn och ende son.

Biografi

Bakgrund och familj
Felipe VI föddes 1968 och var från faderns trontillträde 1975 till abdikationen 2014 landets tronföljare och bar den traditionella titeln, prins av Asturien. Som sådan delade Felipe årligen ut Premios Príncipe de Asturias, vilka han jämte en stiftelse instiftade år 1981. Han växte upp till att bli 197 cm lång, längst av alla världens kungahusmedlemmar.

1984–85 avslutade Felipe sina gymnasiestudier med ett år på Lakefield College School i Kanada. Därefter gjorde han under tre års tid militärtjänst vid Academia General Militar de Zaragoza. Åren 1988–93 läste han vid Universidad Autónoma i Madrid, där han 1993 tog juridikexamen. Prinsen tog därefter masterexamen i diplomati (foreign service) vid Georgetown University i Washington, D.C. under 1995. 

Felipe tävlade i soling i segling vid olympiska sommarspelen 1992 där han kom på sjätte plats.

Felipe förlovade sig 1 november 2003 med TV-journalisten Letizia Ortiz. Vigseln hölls 22 maj 2004 i Catedral de la Almudena i Madrid. Paret har två barn tillsammans: Leonor (född 31 oktober 2005) och Sofía (född 29 april 2007).

Trontillträde och titlar
Den 2 juni 2014 meddelade kung Juan Carlos att han avsåg att abdikera till förmån för sin son. Abdikationen trädde i kraft vid midnatt den 18–19 juni, och den 19 juni avlade Felipe ed inför spanska parlamentet och proklamerades kung.

Felipe VI har som kung flera olika titlar. Bland annat är han capitán general del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire (generalkapten över armén, flottan och flygvapnet), Spaniens högsta militära rang.

Till Felipes titlar hör även kung av Jerusalem och titulärkejsare av Bysantinska riket.

Verksamhet som kung
Som kung ägnar sig Felipe VI, liksom tidigare sin far, åt olika sammankomster med både utrikes statschefer och politiska beslutsfattare i sitt eget Spanien. Trots att den spanske kungen i första hand uppbär en representativ roll kan hans ord väga tungt, och enligt undersökningar anser minst två tredjedelar av spanjorerna att monarkin är viktig för den politiska stabiliteten i landet.

I juli 2015 bjöd Felipe VI in alla ledarna för Spaniens autonoma regioner till Zarzuelapalatset. Spanska medier uppmärksammade då särskilt samtalen mellan honom och Kataloniens president Artur Mas, efter dennes uttalanden om att han tänkte leda Katalonien (om höstens regionval skulle ge hans linje majoritet) mot full självständighet – oavsett vad Spanien och dess författningsdomstol tycker om saken.

Anfäder

Kommentarer

Referenser

Externa länkar 

 His Majesty the King Felipe VI 

Spaniens regenter
Huset Bourbon
Riddare av Spanska Gyllene skinnets orden
Mottagare av Karl III:s orden
Storkorset med kedja av Karl III:s orden
Mottagare av Isabella den katolskas orden
Storkorset av Isabella den katolskas orden
Mottagare av Spanska Sjöförtjänstorden
Mottagare av Spanska Militärförtjänstorden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Personer från Madrid
Födda 1968
Levande personer
Män
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1992 från Spanien
Tävlande i segling vid olympiska sommarspelen 1992
Alumner från Edmund A. Walsh School of Foreign Service